Petar Dokić je lahko:
 Petar Dokić (kozmolog)
Petar Dokić (1917-1942), bosanskohercegovski politični delavec, narodni heroj
 Petar Dokić (naselje) (Bosna in Hercegovina)
 Osnovna šola Petar Dokić